Glauberg steht für:

 Glauberg, Berg im Ronneburger Hügelland in Hessen
 Glauberg (Glauburg), Ortsteil der Gemeinde Glauburg, Wetteraukreis, Hessen
 Glauberg (Gemeinde Rohr bei Hartberg), Ortsteil der Gemeinde Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Clauberg
 Glauburg